'Pride 13: Collision Course foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Esse foi o primeiro evento do Pride a contar com joelhadas com o oponente em posição de quatro apoios (com as mãos e joelhos no chão). Ele aconteceu na Saitama Super Arena em Saitama, Japão em . Ken Shamrock era esperado para enfrentar Igor Vovchanchyn mas se lesionou duas semanas antes do evento. Ele foi substituído pelo companheiro de equipe Tra Telligman.

Resultados

Ligações Externas 

2001 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2001